Wojciech Kamiński (1946– ) – polski pianista
 Wojciech Kamiński (1954– ) – polski dziennikarz
 Wojciech Kamiński (1973– ) – polski aktor
 Wojciech Kamiński (1974– ) – polski koszykarz i trener koszykarski